

Сардіс — місто, штат Джорджія
 Сардіс — місто, штат Кентуккі
 Сардіс — місто, штат Міссісіпі
 Сардіс — місто, штат Теннессі
 Сардіс — переписна місцевість, штат Огайо